

Нікерсон — місто, штат Канзас
 Нікерсон — селище, штат Небраска